Bezrzecze – osiedle w Szczecinie
 Bezrzecze (Szczecin, 1955–1976)
 Bezrzecze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Dobra